Rejon wołowski – jednostka administracyjna w obwodzie lipieckim w Rosji
 Rejon wołowski – jednostka administracyjna w obwodzie tulskim (Rosja)